La buena esposa puede referirse a:

 La buena esposa (película 2018) (The Wife) es una película dramática dirigida por Björn Runge y escrita por Jane Anderson, basada en la novela homónima de Meg Wolitzer.

 La buena esposa (novela 2022) es una novela histórica de Olalla García sobre un suceso real, los malos tratos y la primera separación legal de una mujer, Francisca de Pedraza, en la España del siglo XVII.